De Grand Prix-wegrace van Australië 2012 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. Het evenement werd gehouden tussen 26 oktober en 28 oktober 2012 op het Phillip Island Grand Prix Circuit. Jorge Lorenzo werd gekroond tot MotoGP-kampioen, terwijl Marc Márquez de Moto2-titel behaalde.

Resultaten

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Australië